Harrisville ist die Bezeichnung mehrerer Orte
in Neuseeland
 Harrisville (Neuseeland)

in den Vereinigten Staaten:
 Harrisville (Connecticut)
 Harrisville (Illinois)
 Harrisville (Indiana)
 Harrisville (Caroll County), Maryland
 Harrisville (Cecil County), Maryland
 Harrisville (Dorchester County), Maryland
 Harrisville (Massachusetts)
 Harrisville (Michigan)
 Harrisville (Mississippi)
 Harrisville (New Hampshire)
 Harrisville (New Jersey)
 Harrisville (New York)
 Harrisville (Chenango County), New York
 Harrisville (Lewis County), New York
 Harrisville (North Carolina)
 Harrisville (Ohio)
 Harrisville (Pennsylvania)
 Harrisville (Rhode Island)
 Harrisville (Utah)
 Harrisville (Vermont)
 Harrisville (Virginia)
 Harrisville (West Virginia)
 Harrisville (Wisconsin), im Marquette County